Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, сокращённо РСФСР — советское государство, образованное в результате Октябрьской революции в 1917 году. С 1922 года союзная республика в составе СССР. 

 Период существования РСФСР до образования СССР (1917—1922) описывается в статье Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (1917—1922).
Период существования РСФСР в составе СССР (1922—1991) описывается в статье Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.